

Patronyme 

 Ashley Reed Stillwell (née en 1976), actrice, productrice, scénariste et réalisatrice américaine.
 Frank Leslie Stillwell (1888 - 1963),  géologue australien.
 John Stillwell (né en 1942), mathématicien australien.

Divers 
 Stillwell, groupe de hard rock américain.
 Coney Island – Stillwell Avenue, un terminus aérien du métro de New York.

Voir aussi